Repelsteeltje (sprookje) uit de verzameling van de gebroeders Grimm
Repelsteeltje (film), Nederlandse film uit 1973, gebaseerd op het sprookje
Raapstelen (Brassica rapa)
Rapunzelklokje (Campanula rapunculus)

Zie ook 
Repelsteeltje-effect